Сентеш:

 Сентеш — город на юге Венгрии в регионе Южный Альфёльд, в медье Чонград.
 Сентеш, Тамаш (род. 1933) — венгерский экономист, профессор, член Венгерской академии наук.